Tournament of Hearts 2009 – mistrzostwa Kanady kobiet w curlingu. Odbyły się w dniach 21 lutego–1 marca 2009 w Victorii, Kolumbia Brytyjska, na lodowisku Save-On-Foods Memorial Centre.

Tytuł mistrza Kanady i wyjazd na mistrzostwa świata obroniła drużyna Jennifer Jones, która tradycyjnie występowała jako Kanada. Jones w finale pokonała Kolumbię Brytyjską 8:5. Brązowy medal zdobył Quebec.

Drużyny

Wyniki

Round-Robin

Klasyfikacja

Sesja 1.
21 lutego 2009, 12:00

Sesja 2.
21 lutego 2009, 19:00

Sesja 3.
22 lutego 2009, 8:30

Sesja 4.
22 lutego 2009, 13:00

Sesja 5.
22 lutego 2009, 18:30

Sesja 6.
23 lutego 2009, 8:30

Sesja 7.
23 lutego 2009, 13:00

Sesja 8.
23 lutego 2009, 18:30

Sesja 9.
24 lutego 2009, 8:30

Sesja 10.
24 lutego 2009, 13:00

Sesja 11.
24 lutego 2009, 18:30

Sesja 12.
25 lutego 2009, 8:30

Sesja 13.
25 lutego 2009, 13:00

Sesja 14.
25 lutego 2009, 19:00

Sesja 15.
26 lutego 2009, 8:30

Sesja 16.
26 lutego 2009, 13:00

Sesja 17.
26 lutego 2009, 18:30

Tie-breaker
27 lutego 2009, 13:00

Playoff

1-2
27 lutego 2009, 18:30

3-4
28 lutego 2009, 11:30

Półfinał
28 lutego 2009, 16:00

Finał
1 marca 2009, 17:00

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona mistrzostw

Tournament of Hearts
2009 w curlingu
2009 w Kanadzie
Sport w Victorii (Kolumbia Brytyjska)